

Sigle 
 Oracle For OpenView – prodotti della famiglia OpenView di HP

Aziende 
Ofo – azienda cinese di bike sharing

Antropologia 
 Ofo – gruppo etnico nativo americano

Codici 
 ofo – codice ISO 639-3 della lingua ofo

Letteratura
 Ofo – nome immaginario dato alla montagna che lo scrittore Herman Melville descrive nel suo romanzo  Mardi e un viaggio laggiù.